Sandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sandsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (9 ha)
Sandsjö, Halland, även kallad Sandsjön, sjö i Kungsbacka kommun och Mölndals kommun,  (30 ha)
Sandsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (26 ha)
Sandsjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (48 ha)
Sandsjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (56 ha)
Sandsjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (8 ha)
Sandsjön (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (26 ha)
Sandsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (52 ha)
Sandsjön (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (2,3 km²)
Sandsjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (66 ha)
Sandsjön (Norra Sandsjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (78 ha)
Sandsjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (66 ha)
Sandsjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (22 ha)
Sandsjön (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (2,7 km²)
Sandsjön (Traryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun, 
Sandsjön (Vaggeryds kommun), sjö i Vaggeryds kommun,  (1,5 km²)
Sandsjö, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (81 ha)
Sandsjön (Friels socken, Västergötland), sjö i Lidköpings kommun, 
Sandsjön (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (28 ha)
Sandsjön (Härryda kommun), sjö i Härryda kommun,  (29 ha)
Sandsjön (Nårunga socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (20 ha)
Sandsjön (Vänga socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (9 ha)
Sandsjön, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (82 ha)
Stora Sandsjön, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (57 ha)
Mellan Sandsjön, sjö i Tanums kommun,  (2 ha)
Södra Sandsjön, sjö i Tanums kommun,  (1 ha)
Sandsjön, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (77 ha)
Sandsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Sandsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (43 ha)
Sandsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (73 ha)
Stora Sandsjön, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (81 ha)
Sandsjön (Gillberga socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (1,2 km²)
Sandsjön (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,6 km²)
Sandsjön (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (1,3 km²)
Stor-Sandsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (36 ha)
Väster-Sandsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (44 ha)
Öster-Sandsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (39 ha)
Sandsjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Smala Sandsjön, sjö i Ludvika kommun,  (64 ha)
Stora Sandsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (59 ha)
Nedre Sandsjön, sjö i Sandvikens kommun,  (9 ha)
Övre Sandsjön, sjö i Ockelbo kommun och Sandvikens kommun,  (6 ha)
Sandsjön (Los socken, Dalarna), sjö i Ljusdals kommun,  (1,1 km²)
Sandsjön (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (15 ha)
Väster-Sandsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (25 ha)
Öster-Sandsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (27 ha)
Sandsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14 ha)
Sandsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (9 ha)
Stor-Sandsjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (6,4 km²)
Stor-Sandsjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun och Skellefteå kommun,  (61 ha)
Sandsjön (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (7 km²)
Sandsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717671-154109), sjö i Vilhelmina kommun,  (13 ha)
Sandsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 719721-151672), sjö i Vilhelmina kommun,  (34 ha)
Sandsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 719871-154230), sjö i Vilhelmina kommun,  (15 ha)
Sandsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (93 ha)
Stor-Sandsjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (9,4 km²)

Se även
Sandasjön
Sandsjön, Svenljunga kommun, småort i Svenljunga kommun, 
Södra Sandsjö socken, Konga härad i Värend, sedan 1971 del av Tingsryds kommun i Kronobergs län, 
Norra Sandsjö socken, Västra härad och är sedan 1971 en del av Nässjö kommun i Jönköpings län, 
Norra Sandsjö kyrka, kyrkobyggnad i Norra Sandsjö i Nässjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn